

Armi
Kora – spada tipica del subcontinente indiano

Geografia
Kōra – cittadina giapponese della prefettura di Shiga

Musica
Kora – strumento musicale del gruppo dei cordofoni

Persone
Kora – cantante polacca
Kengo Kōra – attore giapponese

Religione
Kora – concetto del buddhismo